Pardo steht für:
 Pardo (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Piloto Pardo (Schiff) (1958), Schiff der chilenischen Marine
 Brasilianer gemischter Abstammung, siehe Demografie Brasiliens, siehe auch Afrobrasilianer

Pardo ist der Name folgender 

Orte:
 El Pardo (Madrid), Bezirk von Madrid, Spanien
 El Pardo (Cebu City), Stadtteil von Cebu City, Philippinen
 Pardo (Buenos Aires), Ort in Argentinien
 Rio Pardo, Stadt in Rio Grande do Sul, Brasilien

geographischer Objekte:
 Rio Pardo (Rio Jacuí), Fluss in Rio Grande do Sul, Brasilien
 Monte del Pardo, Waldgebiet bei Madrid
 Pardo Ridge, Gebirgskamm auf Elephant Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis

Siehe auch
 Rio Pardo (Begriffsklärung)